Tongzi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongzi Xian (härad i Kina), Guizhou, 
 Loushanguan, häradshuvudort, Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar